

События

Первое полугодие 
 2 января — введена в эксплуатацию линия F легкорельсового метрополитена Порту.
 14 января — введена в эксплуатацию Фиолетовая линия метрополитена Дели на участке «Сарита Вихар» — «Бадрпур».
 3 февраля — введён в эксплуатацию участок Линии 5 метрополитена Сантьяго от станции «Пудахуэль» до станции «Дворец Майпу»;
 5 февраля — закрыта на ремонт станция «Парк культуры» Кольцевой линии Московского метрополитена.
 7 февраля — начальником Московского метрополитена назначен Иван Сергеевич Беседин.
 9 февраля — состоялось повторное открытие станции «Золотая нива» Новосибирского метрополитена.
 6 марта — пущен в эксплуатацию участок «Порта Нуова» — «Линготто» Туринского метрополитена
 25 марта — началось строительство второй очереди Алматинского метро.
 24 апреля — открыт Мешхедский метрополитен (Иран).
 11 апреля — взрыв в Минском метрополитене.
 3 июня — станция «Республиканский стадион» Куренёвско-Красноармейской линии Киевского метрополитена переименована в «Олимпийскую».
 6 июня — открыта станция «Кулосаари» Хельсинкского метрополитена после реконструкции.
 29 июня — введена в эксплуатацию 23-я станция Бакинского метрополитена «Дарнагюль».

Второе полугодие 
 1 июля:
 открылась первая линия внутригородской электрички Минска.
 открыты две новых станции Бухарестского метро.
 9 сентября — открыты линии метро Дубая и Пусана, станция метро Турина.
 16 сентября — открыт Сианьский метрополитен (Китай).
 21 сентября — начало строительства метротрама Тель-Авива.
 4 октября — открыта станция «Parque Patricios» метрополитена Буэнос-Айреса.
 8 октября — открыта 301-я станция «Pointe du Lac» Парижского метрополитена (Линия 8).
 20 октября — открылся Бангалорский метрополитен (Индия).
 1 ноября — начата эксплуатация (после торжественного открытия 31 октября) Алжирского метрополитена (Алжир).
 28 ноября — открыта 8-я станция «Ботаническая» Екатеринбургского метрополитена.
 1 декабря: 
 открыта вторая очередь Волгоградского метротрама со станциями «Профсоюзная», «ТЮЗ» и «Ельшанка».
 открыта первая очередь Алматинского метрополитена с 7-ю станциями: «Райымбек батыра», «Жибек Жолы», «Алмалы», «Абая», «Байконур», «Театр имени Ауэзова», «Алатау».
 2 декабря — открыты 183, 184 и 185 станции Московского метрополитена — «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово». Всего открыто 3 новых станции Московского метрополитена за год.
 11 декабря — открыт участок Maxfeld — Friedrich-Ebert-Platz линии  Нюрнбергского метрополитена.
 27 декабря — открылась станция «Выставочный центр» Куренёвско-Красноармейской линии, 50-я станция Киевского метрополитена.
 28 декабря — открыта станция «Адмиралтейская» 5 линии, 65-я станция Петербургского метрополитена.

Примечания

Ссылки 
 News 2011 на urbanrail.net

Транспорт в 2011 году
Годы в истории метрополитена